Le Championnat du Portugal de football 1949-1950 est la  de la compétition qui voit le sacre du Benfica Lisbonne.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1949-50 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal